

Pessoas
Scott McDonald
Kevin McDonald
Michael McDonald
Ronald McDonald
Hugh McDonald
Country Joe McDonald
McDonald Mariga
Bruce McDonald
Natália McDonald
Megan McDonald
Casey McDonald
Justin McDonald
Dick e Maurice "Mac" McDonald

Localidades
McDonald Chapel (Alabama)
McDonald (Carolina do Norte)
McDonald (Kansas)
McDonald (Ohio)
McDonald (Pensilvânia)
Ilha Heard e Ilhas McDonald
Condado de McDonald

Desambiguação